Stora Källsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Källsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624815-142715), sjö i Olofströms kommun,  (8,6 ha)
Stora Källsjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624876-142743), sjö i Olofströms kommun,  (10,4 ha)
Stora Källsjön, Halland, sjö i Hylte kommun,

Se även
Källsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn